

Cinema 
 Main Aurr Mrs Khanna – film del 2009 diretto da Prem Soni

Geografia 
 Khanna – città del distretto di Ludhiana nello stato federato indiano del Punjab

Persone 
 Akshaye Khanna – attore indiano
 Parag Khanna – politologo indiano naturalizzato statunitense
 Rajesh Khanna – attore e politico indiano
 Ro Khanna – politico e avvocato statunitense
 Twinkle Khanna – attrice, scrittrice e produttrice cinematografica indiana
 Vinod Khanna – attore, produttore cinematografico e politico indiano